Оппидо-Мамертина () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.

Население составляет 5555 человек, плотность населения составляет 96 чел./км². Занимает площадь 58 км². Почтовый индекс — 89014. Телефонный код — 0966.

В коммуне 25 марта особо празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы.

Ссылки